Оби́льное — название населённых пунктов.

Россия 
 Обильное — село в Сарпинском районе Калмыкии.
 Обильное — село в Георгиевском районе Ставропольского края.

Украина 
 Обильное — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Обильное — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Обильное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.